Перемогу в турнірі здобула японсько-нідерландська пара Ена Сібахара /  Веслі Колгоф. У фіналі вони переграли норвезько-бельгійський дует Ульрікке Ейкері /  Йоран Фліген з рахунком 7–6(7–5), 6–2.

Титул  повинні були захищати Дезіре Кравчик та Джо Салісбері, але цього року Кравчик грала з Нілом Скупскі, оскільки Салісбері вирішив відмовитися від участі. Вони поступилися у чвертьфіналі парі Ейкері / Фліген.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Інформація про інших учасників

Вайлдкарди

Посилання
Основна сітка 

Mixed doubles
French Open - Mixed doubles
French Open - Mixed doubles